Раштани могу да буду:

 Раштани (Котор Варош), насеље у општини Котор Варош, Република Српска, БиХ;
 Раштани (Мостар), насеље у граду Мостару, западна Херцеговина, Федерација БиХ, БиХ;
 Раштани (Битољ), насеље у општини Битољ, Северна Македонија;
 Раштани (Велес), насеље у општини Велес, Северна Македонија;
 Раштани (Кичево), насеље у општини Кичево, Северна Македонија.